Ceballosia kan syfta på:

 Ceballosia (djur) – ett släkte av steklar
 Ceballosia (växter) – ett släkte av växter